Икэдзава — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Икэдзава, Нацуки (род. 1945) — современный японский писатель, поэт, публицист и переводчик.
 Икэдзава, Харуна (род. 1975) — японская актриса озвучивания.